Илья́с Магомед-Сала́мович Умаха́нов () — российский политик, заместитель председателя Совета Федерации (2010—2021).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран

Биография 
Родился 27 марта 1957 года в Махачкале. Сын Магомед-Салама Умаханова.

В 1979 году с отличием окончил МГИМО (специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка). С 1979 работал референтом второго европейского отдела МИД СССР. С 1981 по 1991 год — в аппарате ЦК ВЛКСМ. В 1987 году защитил в МГУ им. М. Ломоносова диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук.

В начале 90-х был президентом АО «Центр международного сотрудничества», затем председателем совета директоров Российско-арабского университета.

В декабре 1993 года баллотировался в Госдуму по одномандатному округу. С 1994 по 1995 года возглавлял инвестиционно-промышленную корпорацию «Ирдаг» (Махачкала).

В 1995 году избран в Народное Собрание Дагестана. Возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.

В марте 1998 года назначен вице-премьером Дагестана. Курировал экономику, религию и межнациональные отношения.

В апреле 1998 года в Махачкале возле служебной «Волги» Умаханова был взорван автомобиль. В результате взрыва Умаханов не пострадал. В марте 2000 года машина Умаханова была обстреляна из гранатомёта.

В 2001 году окончил Дагестанский государственный институт народного хозяйства (экономист).

С ноября 2001 года представляет Дагестан в Совете Федерации. В феврале 2010 года депутаты Народного собрания продлили срок полномочий Ильяса Умаханова в Совете Федерации.

С декабря 2010 по 17 марта 2021 года был вице-спикером Совета Федерации.

Возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по мониторингу участия РФ во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе.

Член Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа, Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ. Уполномоченный по делам хаджа.

Член политической партии «Единая Россия».

Президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и реализовывал действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину».

4 мая 2022 года был внесён в санкционные списки Великобритании

30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США

Также находится в санкционных списках Канады, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1986).
 Орден Дружбы (21 января 2003 года) — за заслуги в укреплении законности, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (21 апреля 2008 года) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (21 августа 2012 года) — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
 Орден Дружбы (26 августа 2013 года, Южная Осетия) — за большой личный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации
 Медаль Республики Крым «За  доблестный труд» (26 октября 2015 года)
 Орден «Дружба» (27 марта 2017 года, Азербайджан) — за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
 Почётная грамота правительства Российской Федерации (14 июля 2018 года) — за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2018).
 Орден Почёта (21 августа 2018 года, Южная Осетия) — за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами и в связи с празднованием 10-й годовщины признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства.

Примечания

Ссылки 
 Умаханов Ильяс Магомед-Саламович Официальный сайт Совета Федерации.

Депутаты Народного собрания Дагестана
Выпускники МГИМО
Выпускники Дагестанского университета народного хозяйства
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Члены «Единой России»
Заместители председателя Совета Федерации России
Политики по алфавиту
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Экономисты России
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Крым)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине